Die Qatar Open 2017 im Tischtennis waren das dritte Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 21. bis 26. Februar 2017 im katarischen Doha statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Qatar Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 5. Dezember 2021)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 5. Dezember 2021)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Doha
Tischtenniswettbewerb in Katar
Tischtennisveranstaltung 2017